Jana Tichá (født 1965) er en tjekkisk astronom. Hun studerede ved Erhvervsuniversitetet i Prag (Vysoká škola ekonomická, VšE), hvorfra hun dimitterede i 1987. I 1992 blev hun udpeget til en stilling som direktør for Kleť- Observatoriet. Hun har specialiseret sig i opdagelsen af asteroider og kometer, særlig jordnære objekter (Near-Earth objects, eller NEO'er). Hun er formand for IAU's kommitté for nomenklatur for mindre objekter (Committee on Small Body Nomenclature, CSBN), der har ansvaret for navngivning af asteroider. Hun arbejder sammen med sin mand Miloš Tichý på Kleť.

I Tjekkiet er hun velkendt for sine aktiviter med at formidle viden i bredere kredse, og bidrager med indlæg på de tjekkiske websites www.planetky.cz og www.komety.cz.

Asteroiden 5757 Tichá er navngivet efter hende og 8307 Peltan er navngivet efter hendes familie.

Liste over opdagede asteorider

Eksterne henvisninger 

 Staff webpage on the web of the Kleť observatory

Videnskabsfolk fra Tjekkiet
Astronomer fra Tjekkiet